Reprezentacja Paragwaju w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Paragwaju. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich

Udział w mistrzostwach Ameryki Południowej

Udział w igrzyskach Ameryki Południowej 

Piłka ręczna w Paragwaju
Paragwaj
Paragwajskie reprezentacje narodowe